La denominación común de gorgojo del pino puede referirse a varios organismos animales del orden Coleoptera y la familia Curculionidae que pueden llegar a constituirse en plaga sobre vegetales:

 Dendroctonus frontalis. Coleóptero curculionido que afecta a pinos en el sur de Estados Unidos, México y América Central.
 Hylobius abietis. Coleóptero curculionido que afecta a coníferas.
 Pissodes notatus. Coleóptero curculionido.
 Pissodes castaneus. Coleóptero curculionido.